Roselle to:
 Saint-Genest-sur-Roselle –  miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Haute-Vienne

Miejscowości w USA:
 Roselle – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Roselle – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Roselle Park – to miejscowość w stanie New Jersey w USA
Gminy w USA:
 Roselle (ang. Roselle Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll